Petar Trifunović, scacchista jugoslavo
Aleksandar Trifunović, ex calciatore jugoslavo
Aleksandar Trifunović, ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo